Die Nationaldivision 1981/82 war die 68. Spielzeit der höchsten luxemburgischen Fußballliga.

Avenir Beggen gewann den zweiten Meistertitel mit vier Punkten Vorsprung vor Titelverteidiger Progrès Niederkorn.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
http://www.fussball-lux.lu

Einzelnachweise 

1982
Fußballsaison 1981/82